Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec   de 2014 des  Médias au Québec  .

Listes de quelques médias au Québec 
Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec.

Listes de A à C des médias au Québec 
Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec.

De D à H média Québec 
Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec.

De I à L média Québec 

Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec.

De M  à N  média Québec 

Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec.

De N à P média Québec 
Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec.

De Q à T média Québec 
Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec.

De U à Z média Québec 
Listes des médias au Québec inscrits à la Fédération des Journalistes du Québec.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
Médias au Québec

Liens externes

Bibliographie